Узбекский национальный костюм — созданный в древние времена и используемый до наших дней, отражает национальную специфику узбекского народа, тесно связан с его культурой и историей. Имеет характерные для каждого региона отличия и особенности.

Развиваясь о общем русле одежды оседлых народов Мавераннахра, в то же время имеет многие самобытные и неповторимые черты. Так например, всемирной славой пользуется искусство золотого шитья, к началу нашей эры относят археологи следы золотого шитья, найденные на раскопках в Ташкентской области. Согласно преданиям золотое шитьё знали в Согдиане ещё до появления шелка. Но особенно широкое распространение получило оно в XIX — начале XX веков.

Узбекский национальный костюм отражает художественные особенности, архаичные черты народных промыслов, этнографические и региональные формы развития одежды.А головной убор который вы видите на фото называется по узбекски «салла» это не все знают но Когда мужчины собиралась паломничать в (Хадж) Саудовскую Аравию надевали убор и всегда имели при себе белый материал который был ровно 2 метра. При смерти у мусульман человека надо было завернуть в этот белый материал и похоронить по обычаям.

Мужская одежда 
Мужская одежда состояла из халата, рубах различного фасона, камзола, пояса, кожаных сапог, штанов и обязательного головного убора — чалмы или тюбетейки.

Повседневной мужской одеждой была традиционная рубаха — куйлак, которая первоначально имела длину ниже колен, а позднее её укоротили до середины бедер. Ворот рубахи был двух фасонов. В первом случае к длинному вертикальному разрезу пришивали воротник. У рубах другого фасона разрез был горизонтальный, от плеча к плечу. У жителей Ташкентской и Ферганской областей была распространена мужская распашная рубаха — яхтак. Её шили из хлопчатобумажной ткани и носили и молодые, и пожилые. Края ворота иногда обшивали тесьмой — джияк. Духовные лица и узбекская аристократия носили рубаху только с горизонтальным воротом. Реликтовым явлением в начале XX в. были узбекские стеганые на вате рубахи — гуппича, которые носили только дети и старики. Гуппи на староузбекском языке означает «доспех», что породило у исследователей версию о генетической связи стеганых рубах с защитным вооружением.

Штаны — иштон. Глухие, без карманов, пуговиц и прорезей, широкие вверху, они книзу сужались и доходили до щиколоток.

Верхняя одежда 
 Халат — мужской халат, отличается одинаковым покроем для любого возраста, что свидетельствует об его архаичности. Халаты, в зависимости от времени года шились без подкладки, с тонкой подкладкой и теплые на вате. На полах с обеих сторон делали вертикальные разрезы для увеличения шага. Воротник, полы, подол и края рукавов обшивали узкой плетеной тесьмой или полоской материи, на груди пришивали две завязки. Высшую форму городского ремесла составляло золотое шитье, украшавшее одежду эмира и знати.

Головные уборы 
 Чалма — в целом воспринимаемая как атрибут мусульманской культуры, разнилась по размеру, цвету, манере повязывания. Большую белую чалму носили духовные лица, ремесленники — небольшую чалму серого или синеватого цветов, крестьяне — повязку из цветных платков. Чалма была главным головным убором узбеков. Хорезмийцы предпочитают в качестве головного убора шапки-папахи из овчины разных цветов.
 Папаха — головной убор хорезмийских, бухарских узбеков. Хорезмийские и бухарские узбеки предпочитают в качестве головного убора шапки — папахи из овчины разных цветов.
 Тюбетейка — традиционный узбекский головной убор. В различных регионах имеют множество вариаций. Узбекское название этих шапочек — «дуппи» или «калпок». Особенно к XIX веку тюбетейки как головной убор получили повсеместное распространение и определилось разнообразие их форм — островерхие, и конусообразные, полусферические и четырехгранные, круглые и купольные тюбетейки, словом, любого вида, какой только подскажет местный обычай. Самая распространённая мужская чустская тюбетейка из Ферганской долины имеет строгий, скромный и в то же время очень декоративный вид. Для неё характерна вышивка белыми нитями орнамента в виде стручков перца «калампир» на чёрном фоне, а по кромке в ряд расположены шестнадцать узорных арочек. Чаще всего для мужских тюбетеек выбирали чёрный сатин или бархат. Всего насчитывается, включая ферганские чустские мужские тюбетейки, шесть исторически сложившихся региональных групп головных уборов — ташкентская, самаркандская, бухарская, кашкадарьинская, сурхандарьинсая и хорезмская. В каждом районе сложился свой стиль, передаваемый из поколения в поколение

Обувь 
Население равнинных оазисов носило мягкие сапоги вместе с кожаными туфлями без задника. Узбекская знать во время конных выездов надевала парадные сапоги из зеленой шагрени, изящный каблук которых был скошен к середине подошвы, позволяя всаднику особенно ловко держаться в стременах.

Галерея

Женская одежда 
Танцевальная одежда
Женская одежда состояла из халата, платья, шаровар, платка или паранджи, тюбетейки, туфель. Непременным дополнением к костюму узбекских женщин всех возрастов всегда были украшения из золота или серебра.

Верхняя одежда 

 Женский халат — ворот женского халата довольно открытый и широкий, борта его почти не сходятся. Рукава короче, но свободнее, чем в мужских халатах. Среди женщин Бухарского и Самаркандского оазисов были распространены легкие длинные распашные халаты румча, слегка прилегающие по талии. Специфической верхней женской одеждой был халат мурсак. Это распашная в форме туники одежда без воротника, которую шили так, чтобы полы при ношении заходили друг за друга. Мурсаки делали длинными, до земли, на подкладке, а чаще стеганными на вате. Ворот, полы и низ рукавов обшивали тканой тесьмой.
 Камзол — во второй половине XIX века среди верхней одежды появился камзол или камзур. Это слегка прилегающий в талии халат с короткими и узкими рукавами, с вырезной проймой и отложным воротником. В это же время стали появляться короткие безрукавки типа жилеток нимча.

Головные уборы 
 Платок — голову узбекские женщины закрывали платком. Часто головной убор состоял из двух платков, один из которых набрасывали на голову, а второй, сложенный по диагонали, надевали в виде налобной повязки. В XIX столетии женщины надевали платок с выходом для лица, на лоб повязывали небольшой платок — пешона румол.
 Паранджа — представляет собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывавшей лицо волосяной сеткой — чачван. В двадцатые годы XX столетия, когда советская власть повела борьбу с «пережитками», паранджа постепенно вышла из употребления в большинстве регионов.
 Тюбетейка — костюм молодой женщины-узбечки и сегодня нередко дополняется яркой нарядной тюбетейкой.

Обувь 

Главной женской обувью были туфли без задников.

Галерея

Ссылки 
 Узбекский национальный костюм

Узбекский национальный костюм